Uygun (türk. für „passend, geeignet, günstig, entsprechend“ u. a.) ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Bülent Uygun (* 1971), türkischer Fußballspieler
 Gürkan Uygun (* 1974), türkischer Schauspieler
 Korkut Uygun (* 1975), türkischer Chemieingenieur und Biochemiker
 Recep Ümit Uygun (1926–2013), deutsch-türkischer Mediziner
 Samim Uygun (1939–2017), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname